Plaats in Indonesië
 Pekunden (Banyumas), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Pekunden (Kutowinangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java